Dyskografia amerykańskiego wokalisty Michaela Jacksona zawiera albumy studyjne, kompilacje, single, wideogramy oraz inne wydawnictwa.

Lista uwzględnia pozycje na listach sprzedaży w takich krajach jak: USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Kanada, Australia, Holandia, Meksyk, Szwecja, Szwajcaria, Hongkong, Austria, Finlandia i Nowa Zelandia.

Ponadto lista zawiera certyfikaty sprzedaży według RIAA, British Phonographic Industry, Syndicat National de l'Édition Phonographique, IFPI, Canadian Recording Industry Association, Australian Recording Industry Association, NVPI, AMPROFON, ZPAV oraz RIANZ.

Albumy studyjne

Kompilacje

Inne

Single

Występy gościnne

Certyfikaty singli

Teledyski

Wideografia

Filmografia

Przypisy

Bibliografia 
 Halstead, Craig (2007). Michael Jackson: For the Record. Authors OnLine. .
 Taraborrelli, J. Randy (2004). The Magic and the Madness. Terra Alta, WV: Headline. .

Linki zewnętrzne 
 Dyskografia na michaeljackson.com 
 Dyskografia na SwissCharts.com
  na RollingStone.com

Dyskografie amerykańskich muzyków
Dyskografia Michaela Jacksona
Dyskografie popowe